Pinzgauer kan syfta på:

Pinzgauer (hästras) – en hästrasvariant som nästan uteslutet föds upp i Salzburg, se Noriker
Steyr-Puch Pinzgauer – terrängfordon från Steyr-Daimler-Puch 1971–2000